Nassim Ben Khalifa (Prangins, 13 januari 1992) is een Zwitsers voetballer. Hij speelt sinds de zomer van 2015 als aanvallende middenvelder voor Eskisehirspor, dat hem overnam van Grasshoppers.

Interlandcarrière
Onder leiding van bondscoach Ottmar Hitzfeld maakte Ben Khalifa op 11 augustus 2010 zijn debuut voor de Zwitserse nationale ploeg in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Oostenrijk (0-1) in Klagenfurt. Hij viel in dat duel na 71 minuten in voor Eren Derdiyok. Andere debutanten in dat duel namens Zwitserland waren doelpuntenmaker Moreno Costanzo en François Affolter (beiden BSC Young Boys).

Statistieken

Zie ook
Lijst van spelers van Grasshopper Club Zürich

Zwitsers voetballer